Zeipel:
 Carl von Zeipel
 Edvard Hugo von Zeipel (1873 – 1959), un astronome suédois
 Théorème de von Zeipel